Симона Лимонтайте (в замужестве Киселёва; , род. 22 августа 1987, Тельшяй) — литовская шахматистка, международный мастер среди женщин (2008).

Биография

Выпускница Вильнюсского технического университета Гедимина.

Воспитанница тренера В. Гембутаса. С 2006 г. занимается под руководством международного мастера В. Шаракаускаса.

Чемпионка Литвы 2005 и 2017 гг. (в 2005 г. по дополнительным показателям опередила Д. Даулите, с которой разделила 1—2 места). Бронзовый призер чемпионатов Литвы 2003 и 2009 гг. (в 2009 г. разделила 1—3 места с Ж. Шаракаускене и Д. Даулите, получила бронзовую медаль после подсчета дополнительных показателей). Участница дележа 3-го места в чемпионате 2007 г. (бронзовую медаль получила другая шахматистка). Победительница юношеского чемпионата Литвы 2005 г. (в категории до 18 лет).

В составе сборной Литвы участница двух шахматных олимпиад (2008 и 2010 гг.), двух командных чемпионатов Европы (2005 и 2017 гг.), матча со сборной Латвии (2005 г.).

Выступала за клубы „Telšiai“ (до 2006 г.) и „Vilniaus fortas“. В 2008 г. в составе команды „Panevėžys Chess Club“ участвовала в Кубке европейских клубов.

Участница нескольких юношеских чемпионатов мира и Европы (в разных возрастных категориях). Участница юниорского чемпионата мира 2007 г.

Участница личного чемпионата Европы 2009 г.

Семья 
Старший брат — Мартинас Лимонтас (род. 11 февраля 1984), мастер ФИДЕ, гроссмейстер по решению шахматных задач.

Была замужем, выступала под фамилией мужа (в том числе в победном чемпионате страны 2017 г.). С 2019 г. снова выступает под девичьей фамилией.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии С. Лимонтайте в базе Chessgames
 Личная карточка С. Лимонтайте на сайте 365Chess

Шахматисты Литвы
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам